Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 и 11 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменок из 36 стран. Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине нидерландская пловчиха Раноми Кромовидьойо защищал свой титул, однако в этот раз в финальном заплыве стала лишь 5-й.

Олимпийскими чемпионками 2016 года стали сразу две спортсменки. В финальном заплыве абсолютно одинаковый результат показали 16-летняя канадка Пенни Олексяк и американка Симоне Мануэль, ставшая первой афроамериканкой, кому удалось выиграть индивидуальное олимпийское золото в плавании. Для Олексяк эта медаль стала уже третьей на Играх 2016 года, а для Мануэль второй. В финале Олексяк и Мануэль показали время 52,70, улучшив на 0,01 с. прежний олимпийский рекорд, установленный в полуфинальном заплыве австралийкой Кейт Кэмпбелл. Также Олексяк установила новый мировой юниорский рекорд. Во второй раз в истории олимпийской кролевой 100-метровки было вручено сразу две золотые медали. На Играх 1984 года олимпийское золото разделили американки Нэнси Хогшед и Керри Стейнсейфер.

Обладательницей бронзовой медали стала шведка Сара Шёстрём, выигравшая финишное касание у австралийки Бронте Кэмпбелл. Шёстрём, как и Олексяк, завоевала в Рио-де-Жанейро свою третью олимпийскую награду. Перед началом финального заплыва главным фаворитом турнира была обладательница мирового рекорда австралийка Кейт Кэмпбелл, установившая и в предварительном раунде, и в полуфинале олимпийский рекорд. После 50-метров решающего заплыва Кейт Кэмпбелл шла первой, однако на второй половине дистанции австралийка сбавила темп, в результате чего показала на финише лишь 6-й результат.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен новый олимпийский рекорд:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Olympedia.org
 Результаты на сайте Sports-reference.com